Paragon steht für:

 Paragon (Schriftmaß), alter Name einer Schriftgröße
 Paragon (Band), deutsche Metal-Band
 Paragon (Unternehmen), deutscher Elektronikhersteller
 Paragon (Computerspiel), MOBA-Spiel von Epic Games (2016)

 Paragon (Automarke), britische Automobilmarke (1913–1914)
 Paragon Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1921)
 Paragon Partners, deutsche Beteiligungsgesellschaft
 Paragon Software Group, deutscher Softwarehersteller
 Paragon XP, Parallelrechnerserie von Intel (1993)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paragon (Alabama), im Choctaw County
 Paragon (Indiana), im Morgan County
 Paragon (Kentucky), im Rowan County

Siehe auch:
 Paragon C463 (Bohrinsel)
 Paragon Point
 Siam Paragon (Einkaufszentrum in Bangkok)
 Paragone
 Paragons